La Copa Argentina 2013-2014 è la 5ª edizione del trofeo. Il torneo è iniziato il 29 ottobre 2013, e vi partecipano 261 squadre del campionato argentino di calcio.

Il trofeo è stato vinto dal Huracán che ha sconfitto dopo i rigori il Rosario Central nella finale. La vincitrice del torneo si è qualificata per la Copa Libertadores 2015 e per la Supercopa Argentina 2014.

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Finale

Note

Voci correlate 
 Campionato argentino di calcio
 Copa Argentina

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2013-2014